French Open 2019 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 26 maja–9 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Bibliografia 
 https://fft-rg-site.cdn.prismic.io/fft-rg-site%2Fe92a6792-1616-41ee-be16-cba4025a2627_tableau+simple+messieurs.pdf

French Open 2019
French Open – gra pojedyncza mężczyzn‎